Di seguito una lista di asteroidi dal numero 392001 al 393000 con data di scoperta e scopritore.

392001-392100 

|-
|392001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392018 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392024 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392038 - ||  ||  || CSS
|-
|392039 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|392040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392044 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|392045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392061 - ||  ||  || CSS
|-
|392062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392070 - ||  ||  || OAM
|-
|392071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392074 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392077 - ||  ||  || Hormuth, F.
|-
|392078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392081 - ||  ||  || CSS
|-
|392082 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392091 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392094 - ||  ||  || CSS
|-
|392095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

392101-392200 

|-
|392101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392104 - ||  ||  || CSS
|-
|392105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392106 - ||  ||  || OAM
|-
|392107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392109 - ||  ||  || OAM
|-
|392110 - ||  ||  || CSS
|-
|392111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392115 - ||  ||  || CSS
|-
|392116 - ||  ||  || OAM
|-
|392117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392119 - ||  ||  || CSS
|-
|392120 Heidiursula ||  ||  || Todd, M.
|-
|392121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392123 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|392124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392127 - ||  ||  || CSS
|-
|392128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392137 - ||  ||  || CSS
|-
|392138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392139 - ||  ||  || CSS
|-
|392140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392142 Solheim ||  ||  || Cernis, K., Eglitis, I.
|-
|392143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392154 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392164 - ||  ||  || OAM
|-
|392165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392171 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|392172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392180 - ||  ||  || CSS
|-
|392181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392182 - ||  ||  || Tozzi, F.
|-
|392183 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|392184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392185 - ||  ||  || CSS
|-
|392186 - ||  ||  || CSS
|-
|392187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

392201-392300 

|-
|392201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392214 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|392215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392218 - ||  ||  || CSS
|-
|392219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392225 Lanzarote ||  ||  || Muler, G.
|-
|392226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392230 - ||  ||  || OAM
|-
|392231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392234 - ||  ||  || CSS
|-
|392235 - ||  ||  || CSS
|-
|392236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392258 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392260 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
|392261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392263 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392275 - ||  ||  || CSS
|-
|392276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392277 - ||  ||  || CSS
|-
|392278 - ||  ||  || WISE
|-
|392279 - ||  ||  || WISE
|-
|392280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392281 - ||  ||  || CSS
|-
|392282 - ||  ||  || WISE
|-
|392283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392285 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392286 - ||  ||  || WISE
|-
|392287 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392293 - ||  ||  || CSS
|-
|392294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392299 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392300 - ||  ||  || WISE
|}

392301-392400 

|-
|392301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392306 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|392307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392311 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|392312 - ||  ||  || WISE
|-
|392313 - ||  ||  || WISE
|-
|392314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392315 - ||  ||  || WISE
|-
|392316 - ||  ||  || Emmerich, M., Melchert, S.
|-
|392317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392319 - ||  ||  || OAM
|-
|392320 - ||  ||  || CSS
|-
|392321 - ||  ||  || CINEOS
|-
|392322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392331 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392333 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|392334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392341 - ||  ||  || CSS
|-
|392342 - ||  ||  || CSS
|-
|392343 - ||  ||  || CSS
|-
|392344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392345 - ||  ||  || CSS
|-
|392346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392355 - ||  ||  || OAM
|-
|392356 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|392357 - ||  ||  || CSS
|-
|392358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392367 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392368 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|392369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392373 - ||  ||  || WISE
|-
|392374 - ||  ||  || WISE
|-
|392375 - ||  ||  || WISE
|-
|392376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392383 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|392384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392385 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392388 - ||  ||  || LONEOS
|-
|392389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392392 - ||  ||  || WISE
|-
|392393 - ||  ||  || WISE
|-
|392394 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|392395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392398 - ||  ||  || CSS
|-
|392399 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392400 - ||  ||  || WISE
|}

392401-392500 

|-
|392401 - ||  ||  || CSS
|-
|392402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392404 - ||  ||  || ODAS
|-
|392405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392406 - ||  ||  || OAM
|-
|392407 - ||  ||  || WISE
|-
|392408 - ||  ||  || WISE
|-
|392409 - ||  ||  || WISE
|-
|392410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392412 - ||  ||  || WISE
|-
|392413 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|392414 - ||  ||  || WISE
|-
|392415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392416 - ||  ||  || CSS
|-
|392417 - ||  ||  || WISE
|-
|392418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392419 - ||  ||  || WISE
|-
|392420 - ||  ||  || WISE
|-
|392421 - ||  ||  || WISE
|-
|392422 - ||  ||  || LONEOS
|-
|392423 - ||  ||  || WISE
|-
|392424 - ||  ||  || WISE
|-
|392425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392426 - ||  ||  || WISE
|-
|392427 - ||  ||  || CSS
|-
|392428 - ||  ||  || WISE
|-
|392429 - ||  ||  || WISE
|-
|392430 - ||  ||  || WISE
|-
|392431 - ||  ||  || WISE
|-
|392432 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|392433 - ||  ||  || WISE
|-
|392434 - ||  ||  || CINEOS
|-
|392435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392439 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392440 - ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|392441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392444 - ||  ||  || CSS
|-
|392445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392457 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392465 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392466 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392468 - ||  ||  || CSS
|-
|392469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392476 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392484 - ||  ||  || CSS
|-
|392485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392493 - ||  ||  || CINEOS
|-
|392494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

392501-392600 

|-
|392501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392506 - ||  ||  || CSS
|-
|392507 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392509 - ||  ||  || WISE
|-
|392510 - ||  ||  || CSS
|-
|392511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392519 - ||  ||  || CSS
|-
|392520 - ||  ||  || LONEOS
|-
|392521 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392524 - ||  ||  || WISE
|-
|392525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392527 - ||  ||  || CINEOS
|-
|392528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392531 - ||  ||  || WISE
|-
|392532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392533 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392541 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392542 - ||  ||  || CSS
|-
|392543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392544 - ||  ||  || LONEOS
|-
|392545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392551 - ||  ||  || ADAS
|-
|392552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392554 - ||  ||  || CSS
|-
|392555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392557 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392562 - ||  ||  || CSS
|-
|392563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392567 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|392568 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|392569 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392585 - ||  ||  || LONEOS
|-
|392586 - ||  ||  || WISE
|-
|392587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392591 - ||  ||  || WISE
|-
|392592 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392596 - ||  ||  || CSS
|-
|392597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392599 - ||  ||  || CINEOS
|-
|392600 - ||  ||  || WISE
|}

392601-392700 

|-
|392601 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392614 - ||  ||  || WISE
|-
|392615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392616 - ||  ||  || CSS
|-
|392617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392623 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392625 - ||  ||  || WISE
|-
|392626 - ||  ||  || CSS
|-
|392627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392629 - ||  ||  || CSS
|-
|392630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392633 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392637 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392642 - ||  ||  || WISE
|-
|392643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392651 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|392652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392655 Fengmin ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|392656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392662 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392663 - ||  ||  || LONEOS
|-
|392664 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|392665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392669 - ||  ||  || WISE
|-
|392670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392671 - ||  ||  || CSS
|-
|392672 - ||  ||  || WISE
|-
|392673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392682 - ||  ||  || CSS
|-
|392683 - ||  ||  || CSS
|-
|392684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392686 - ||  ||  || CSS
|-
|392687 - ||  ||  || ODAS
|-
|392688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392694 - ||  ||  || WISE
|-
|392695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392697 - ||  ||  || WISE
|-
|392698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

392701-392800 

|-
|392701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392706 - ||  ||  || CINEOS
|-
|392707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392708 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|392709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392710 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392711 - ||  ||  || CSS
|-
|392712 - ||  ||  || WISE
|-
|392713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392714 - ||  ||  || LONEOS
|-
|392715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392718 - ||  ||  || WISE
|-
|392719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392720 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|392721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392722 - ||  ||  || CSS
|-
|392723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392726 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|392727 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392728 Zdzisławłączny ||  ||  || Zolnowski, M., Kusiak, M.
|-
|392729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392730 - ||  ||  || CSS
|-
|392731 - ||  ||  || CSS
|-
|392732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392737 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392746 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392758 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392759 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392760 - ||  ||  || Wasserman, L. H.
|-
|392761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392778 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392781 - ||  ||  || CSS
|-
|392782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392785 - ||  ||  || CSS
|-
|392786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392788 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392789 - ||  ||  || WISE
|-
|392790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392791 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392793 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392798 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

392801-392900 

|-
|392801 - ||  ||  || ADAS
|-
|392802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392804 - ||  ||  || CSS
|-
|392805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392808 - ||  ||  || CINEOS
|-
|392809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392812 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392813 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392828 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392832 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392844 - ||  ||  || LONEOS
|-
|392845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392846 - ||  ||  || LONEOS
|-
|392847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392848 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392853 - ||  ||  || CSS
|-
|392854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392855 - ||  ||  || CSS
|-
|392856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392862 - ||  ||  || LONEOS
|-
|392863 - ||  ||  || LONEOS
|-
|392864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392867 - ||  ||  || CSS
|-
|392868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392879 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|392880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392881 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392887 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392888 - ||  ||  || LONEOS
|-
|392889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392893 - ||  ||  || LONEOS
|-
|392894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

392901-393000 

|-
|392901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392902 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392907 - ||  ||  || LONEOS
|-
|392908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392921 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392923 - ||  ||  || CSS
|-
|392924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392927 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392941 - ||  ||  || CSS
|-
|392942 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392945 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392951 - ||  ||  || LONEOS
|-
|392952 - ||  ||  || CSS
|-
|392953 - ||  ||  || CSS
|-
|392954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392959 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|392960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392964 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|392965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392966 - ||  ||  || CSS
|-
|392967 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392969 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392975 - ||  ||  || CSS
|-
|392976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392979 - ||  ||  || WISE
|-
|392980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392983 - ||  ||  || LONEOS
|-
|392984 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392990 - ||  ||  || CSS
|-
|392991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392993 - ||  ||  || LINEAR
|-
|392994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|392997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|392999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|393000 - ||  ||  || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0392001